Кортуза — род цветковых растений семейства Первоцветные.
 (1232) Кортуза — астероид внешней части главного пояса, который был обнаружен 10 октября 1931 года.

См. также 
 Кортуза Маттиоли — многолетнее травянистое короткокорневищное поликарпическое розеточное растение.